Mara van Vlijmen (1979-), actrice néerlandaise ;
 Vlijmen, village situé dans la commune néerlandaise de Heusden ;
 Vlijmen en Engelen, ancienne commune néerlandaise de la province du Brabant-Septentrional.